Bakhtiar est la translittération du nom propre iranien بختیار. Il peut faire référence à :

Patronyme 

 Khusro Bakhtiar (1969-), homme politique pakistanais ;
 Shapour Bakhtiar (1914-1991), homme politique et homme d’état iranien ;
 Teymour Bakhtiar (1914-1970), ancien directeur iranien de la SAVAK.

Voir aussi 
 
 Bakhtiaris, tribu nomade du sud de l'Iran, dont sont issus de nombreux hommes politiques iraniens.
 , variante turque de Bakhtiar.

Patronyme iranien